Robert Le Gall peut désigner :
 Robert Le Gall (1946-), prélat et liturgiste catholique français ;
 Robert Le Gall (1952-), musicien français.